Каленик — чоловіче ім'я.
 Терещенко Каленик Мефодійович
 Геренчук Каленик Іванович
 Шейковський Каленик Васильович
 Шульжук Каленик Федорович
 Лисюк Каленик

Каленик — прізвище.

Географія

Каленик () — село в Видинській області. Входить до складу общини Видин.
 Каленик () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Угирчин.